Les Masters de snooker 2007 ont lieu du 14 au  à la Wembley Arena de Londres en Angleterre.

Ils ont été remportés par Ronnie O'Sullivan aux dépens de Ding Junhui, âgé de seulement 19 ans, par 10 frames à 3.

Au cours du match préliminaire de wild-cards qui l'opposait à Anthony Hamilton, Ding Junhui a réalisé le deuxième break maximum de l'histoire des Masters.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (25) 

 147, 128, 109, 108, 105, 105, 104 Ding Junhui
 143, 130, 128, 117, 116, 115, 106 Ronnie O'Sullivan
 129 Stephen Hendry
 127 Ken Doherty
 126, 102 Robertson
 116 Stephen Maguire
 105, 103, 103 Matthew Stevens
 103 Anthony Hamilton
 103 Ali Carter
 100 Stephen Lee

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2007
Snooker en 2007
2007
Sport en janvier 2007